В романе «Пресс-центр. Анатомия политического преступления», который впервые был издан в 1983 году, Юлиан Семёнов анализирует мир финансового капитала, наиболее агрессивного, последовательно антисоветского, использующего в борьбе против Советского Союза, демократии и социализма абсолютно все средства и, по существу, являющегося миром преступности, постоянно совершающим преступления против совести и человечества. — Редакция журнала «Дружба народов» планирует напечатать в будущем году роман «Пресс-центр». Его подзаглавие, «Анатомия политического преступления». Речь о заговоре ЦРУ против одной из латиноамериканских стран. К этому роману я подбирался восемь лет. Посещал биржи Парижа, Франкфурта, беседовал со многими бизнесменами. В той же Америке большинство корпораций, банков на позициях нормальных отношений, деловых контактов с СССР, другими социалистическими, а также развивающимися странами. И все же военно-промышленному комплексу часто удается навязывать совершенно иные решения, порой преступные, противоречащие здравому смыслу. В «Пресс-центре» я попытался рассказать, как этого добиваются. Стремился написать острый политический детектив. Удался он или нет — не мне судить.

Сюжет 
В южноамериканской республике Гаривасе приходит к власти демократическое правительство полковника Санчеса. Перед страной открывается путь к кардинальным социальным переменам. Необходимое для них экономическое обеспечение готов предоставить реалистически мыслящий западноевропейский банкир Леопольде Грацио, стоящий на позиции  взаимовыгодной торговли и мирного сосуществования двух систем. 
Это, однако, не устраивает ни его конкурентов в США, ни тем более Центральное разведывательное управление. И Леопольде Грацио убивают. 
Один из географических центров сюжета — небольшое европейское государство, место размещения штаб-квартир международных организаций, крупных банков и фирм. Там работает по вызову европейских издателей, готовящих к выпуску его новую книгу, советский писатель и журналист Дмитрий Степанов . Он пытается использовать все свои связи, весь опыт писателя, журналиста-международника для выяснения правды.
В поиск истины оказываются втянутыми разные люди: тут и западногерманская журналистка Мари Крове, и публицист и учёный Вернье, и американский репортер «сэр Всё». Люди разных убеждений объединены одним: желанием узнать правду.

Экранизация 
 Большая игра (фильм, 1988)

Читать 
 Читальный Зал. Детектив
 «Пресс-центр. Анатомия политического преступления»
 «ТАСС уполномочен заявить…»
 «Межконтинентальный узел»

Источники 

Юлиан Семёнов
Детективные романы на русском языке
Романы 1969 года